Le cap Sōya est le point extrême du Nord du Japon, il se trouve au bord du détroit de La Pérouse, appelé par les Japonais « détroit Soya ».
La sous-préfecture de Sōya est une sous préfecture de l'île de Hokkaido au Japon.
Soya est aussi un autre nom pour le soja.
 Soya3D, un moteur de rendu 3D de haut niveau pour le langage Python